Een verbastering van het tussenwerpsel oké
Okidoki (paard), het springpaard van Albert Zoer

Zie ook
Oki en Doki, een kinderboekserie van Henri Arnoldus
Oki (doorverwijspagina)